ИРП — аббревиатура. Может означать:

 Индивидуальный рацион питания — сухой паёк.
 Институционная революционная партия — право-социал-демократическая политическая партия Мексики (PRI), одна из лидирующих партий страны.
 Исламская республика Пакистан — полное название Пакистана.